Віктор Вазарелі Вікто́р Вазарелі́ (фр. Victor Vasarely, угор. Vásárhelyi Győző, 9 квітня 1906, Печ, Угорщина — 15 березня 1997, Париж) — французький митець.
 5801 Вазарелі (5801 Vasarely) — астероїд головного поясу.